Il doppio del Brighton International 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Kathy Jordan e Helena Suková erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Lori McNeil e Betsy Nagelsen hanno battuto in finale 7–6, 2–6, 7–6 Isabelle Demongeot e Nathalie Tauziat.

Teste di serie
 Lori McNeil /  Betsy Nagelsen (campionesse)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (finale)
 Jo Durie /  Sharon Walsh-Pete (semifinali)
 Sandra Cecchini /  Elna Reinach (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Brighton International 1988